De European Darts Trophy 2016 was de achtste van tien European Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2016. Het toernooi werd gehouden van 9 tot 11 september in het RWE Arena, Mülheim.

De Nederlander Michael van Gerwen won het toernooi door in de finale Mensur Suljović met 6-5 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als vorig jaar £115,000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 22 juni 2016. Deze 16 spelers waren ook direct de geplaatste spelers van het toernooi en stroomden pas in de tweede ronde van het toernooi in. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Barnsley op 1 juli), acht naar de European Qualifier (gehouden in Riesa op 1 september) en vier naar de Host Nation Qualifier (gehouden op locatie een dag voor het toernooi).

Daryl Gurney heeft zich net als de week ervoor moeten terugtrekken, vanwege een gebroken vinger aan zijn gooi hand. Daardoor mocht een vijfde 'Host Nation Qualifier' deelnemen.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2016
PDC Pro Tour
Sport in Mülheim an der Ruhr
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen